«Music of the Spheres» — название нескольких музыкальных альбомов.

 Music of the Spheres — студийный альбом британской рок-группы Coldplay.
  Music of the Spheres — студийный альбом британского рок-музыканта Иана Брауна.
 Music of the Spheres — студийный альбом британского музыканта Майка Олдфилда.